Příjmení Petzold nosí více významných osobností:

 Antonín Petzold (1858–1931) – český varhaník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel
 Eberhard Petzold (* 1944) – měmecký fotograf
 Charles Petzold (* 1953) – americký programátor
 Marie Petzoldová-Sittová (1852–1907) – česká operní pěvkyně